Фаллон, Орла (род. 1974) — ирландская певица, исполнительница на кельтской арфе, композитор
 Фаллон, Кевин (род. 1948) — английский футбольный тренер
 Фаллон, Рори (род. 1982) — новозеландский футболист
 Фаллон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона